Bordușani  se poate referi la:
Bordușani, Buzău
Bordușani, Ialomița, reședința comunei cu același nume